Стабек:

 Стабек — город в Норвегии
 Стабек — норвежский футбольный клуб из города Беккестуа